Чонбури:

 Чонбури — провинция, расположенная на востоке Таиланда.
 Чонбури — город в Таиланде, административный центр одноимённой провинции.